

Населені пункти та їхні частини
 Оґродзисько — село в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Оґродзисько — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Оґродзисько — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Оґродзисько — частина села Сухожець у гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства

Примітки